Дми́трий Гаври́лович Ану́чин (1833—1900) — сенатор, генерал от инфантерии, Восточно-Сибирский генерал-губернатор, военный писатель.

Биография 
Происходил из дворян Тамбовской губернии. Получил образование в Павловском кадетском корпусе.

7 августа 1851 года получил чин прапорщика лейб-гвардии Егерского полка.

По окончании Императорской военной академии (1855), был назначен в отдельный Кавказский корпус; переведён в 1857 году в Генеральный штаб, а в 1860 году был назначен правителем канцелярии департамента генерального штаба и с тех пор занимал исключительно военно-административные должности.

В 1862 году получил чин полковника.

В 1863 году он был назначен в распоряжение помощника главнокомандующего войсками в Царстве Польском, генерал-адъютанта графа Фёдора Фёдоровича Берга.

За победу над польскими мятежниками при Оссове 17 апреля 1863 года был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». Затем Дмитрий Гаврилович Анучин состоял для особых поручений при главнокомандующем войсками Варшавского военного округа.

10 июня 1867 года на основании манифеста произведён в генерал-майоры (старшинство с 30 августа 1869 года) и в тот же день был назначен Радомским гражданским губернатором, каковой пост занимал до 7 декабря 1879 года.

В 1877 году Анучин был командирован в распоряжение главнокомандующего действующей армией в Европейской Турции, где сначала находился при Иосифе Владимировиче Гурко, после того состоял в должности помощника заведующего, а затем и заведующим гражданскими делами.

13 октября 1877 года получил чин генерал-лейтенанта.

В составе русской дипломатической делегации принимал участие в берлинском конгрессе, созванном для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора 1878 года, завершившего русско-турецкую войну 1877—1878 годов.

В 1879 году Дмитрий Гаврилович Анучин был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири и командующим войсками Восточно-Сибирского военного округа.

26 октября 1883 года при посещении иркутской тюрьмы получил пощёчину от заключённого народовольца Константина Неустроева За это преступление Неустроев был осуждён 5 ноября 1883 года Иркутским военно-полевым судом и приговорён к смертной казни; 9 ноября 1883 года был казнён в Иркутской тюрьме.
«Здешнее общественное мнение было сильно возбуждено против генерала Анучина» — телеграфировал 19 ноября в Департамент полиции начальник Иркутского жандармского управления.
«Анучину просто нельзя было проехать по городу — ему кричали: „Убийца!“. Ворота его несколько раз были вымазаны кровью.» — сообщалось в газете «Народная воля».
Иркутская газета «Сибирь» 13 ноября 1883 года напечатала в отделе хроники, что 9 ноября (в день казни Неустроева) совершено возмутительное убийство невинного человека.

Анучин был вынужден уйти в отставку.

В 1885 году он назначен сенатором во 2-й департамент и зачислен по Забайкальскому казачьему войску, в 1891 году произведен в генералы от инфантерии, а в следующем году перемещён в 1-й департамент Сената. С 1894 года Анучин состоял первоприсутствующим в департаменте герольдии.

Умер в Санкт-Петербурге 17 января 1900 года, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Военные чины 
 

 Прапорщик (07.08.1851)
 Подпоручик (11.04.1854)
 Поручик (06.12.1854)
 Штабс-капитан (09.05.1855)
 Капитан (22.05.1856)
 Подполковник (30.08.1858)
 Полковник (30.08.1862)
 Генерал-майор (30.08.1869)
 Генерал-лейтенант (13.10.1877)
 Генерал от инфантерии (30.08.1891)

Награды 

 Орден Святой Анны 3 степени (1858)
 Орден Святого Станислава 2 ст. (1860)
 Золотая сабля «За храбрость» (1863)
 Орден Святого Владимира 4 ст. (1864)
 Орден Святой Анны 2 ст. с императорской короной (1864)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1866)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1871)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1873)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1876)
 Орден Белого Орла (1881)
 Орден Святого Александра Невского (1884)
 Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (1896)

иностранные:

 Румынский Железный Крест (1878)

Статьи Дмитрия Гавриловича Анучина 
Учёно-литературные статьи Дмитрия Гавриловича Анучина (по истории Кавказа и пугачевщины, статистические и военные) печатались в «Инженерном Журнале», «Русском Инвалиде», «Военном Сборнике», «Артиллерийском Журнале», «Современнике», «Современном Слове», «Кавказце» и во многих других изданиях.

Во время подавления польского восстания в журнале «Голос» публиковались его корреспонденции с театра военных действий против польских повстанцев. А наиболее ценная статья о боевых действиях на Кавказе «Поход в 1846 году в Дарго» (в «Военном Сборнике», 1859 год) написана на основе архивных данных.

В своё время имела огромное значение работа Дмитрия Гавриловича Анучина: «Перевозка войск по железным дорогам» (1858), в то же время с последней статьёй он составил и «Карту сообщений Европейской России», с объяснительным текстом, которая в течение почти 20 лет печаталась в «Памятной книжке Главного штаба».

Также стоит отметить следующие работы Д. Г. Анучина:

 Участие Суворова в усмирении Пугачёвщины и поимка Пугачёва // Русский вестник, 1868 г., № 11
 Действия Бибикова в Пугачёвщину // Русский вестник, 1872, № 6—8
 Первые успехи Пугачёва и экспедиция Кара // Военный сборник, 1869, № 5 и 6
 В. А. Черкасский и гражданское управление в Болгарии // Русская старина, 1895, т. 82 и 83, февраль—май.

Увековечивание памяти Д. Г. Анучина 

Залив лагунного типа и входной пролив Анучина (Ныйский залив) Охотского моря на восточном побережье о. Сахалина.

Примечания

Источники 
 
 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. — , 1882
 Биография Д. Г. Анучина на сайте Владивостока
 Биография Д. Г. Анучина на сайте rulex.ru
 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Дипломаты Российской империи
Забайкальские казаки
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Радомские губернаторы
Сенаторы Российской империи
Первоприсутствующие в Департаменте герольдии
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Историография восстания Пугачёва
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)